Ě, ě (E с гачеком) — буква расширенной латиницы, используемая в чешском и лужицком письме. В пиньине обозначает нисходяще-восходящий тон E.

Использование

Чешский язык 
В чешском письме используется по историческим причинам (в древности эта буква обозначала отдельную фонему, в кириллице передававшуюся буквой ять); она изменяет произношение предшествующего согласного (в начале слова Ě не встречается):
 dě, tě, ně — произносится как ďe, ťe, ňe,
 bě, pě, vě, fě — произносится как bje, pje, vje, fje,
 mě — произносится как mňe.

Лужицкие языки 
В лужицких языках может встречаться и после тех согласных, после которых Ě невозможен в чешском:
 č: в верхнелужицком например Čěska republika
 ź: в верхнелужицком например wobdźěłać, в нижнелужицком например wobźěłaś
 r: в верхнелужицком например rěč.

Прочее 
В славистической транскрипции обозначает звук, соответствующий ятю (Ѣ).

В пиньине используется для обозначения третьего тона китайского языка.

Исторически буква использовалась в хорватском письме для обозначения ятя (něsam, věra, lěpo, pověst, tělo), произношение которого в разных штокавских наречиях отличается: экавское nesam, vera, lepo, povest, telo, икавское nisam, vira, lipo, povist, tilo и иекавское nijesam, vjera, lijepo, povijest, tijelo. Со временем была заменена на сочетание je и не вошла в гаевицу, в настоящее время употребляется в научной литературе и для точной передачи старого написания.

Буква также используется в латинском алфавите планового межславянского языка, в кириллице ей соответствует є или ѣ.

См. также 
 Список латинских букв
 Диакритические знаки

Ссылки 

Чешский алфавит